Kalkkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalkholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors), 
 Kalkkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,24, long 28,07), 
 Kalkkisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,34, long 27,85), 
 Kalkkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,70, long 27,80), 
 Kalkkisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Kalkkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,01, long 27,88), 
 Kalkkisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,68, long 27,61), 
 Kalkkisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar